Příjmení Jirků nosí více významných osobností:

 Andrea Jirků (* 1989) – česká rychlobruslařka
 Boris Jirků (* 1955) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Božena Jirků (* 1947) – česká redaktorka, ředitelka Nadace Charty 77
 Ladislav Jirků (1946–2020) – český politik a vysokoškolský učitel